George Hook ist der Name von:

* George Hook (Journalist) (* 1941), irischer Journalist, Moderator und Rugbytrainer
 George Hook (Orgelbauer) (1807–1880), amerikanischer Orgelbauer, Bruder von Elias Hook